La Copa de la UEFA 1987-88 fou guanyada pel Bayer Leverkusen, que va derrotar el RCD Espanyol a la tanda de penals, després que la final a doble partit acabés empatada 3-3 en el resultat agregat.

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

Competicions futbolístiques del 1988
1987-1988
Competicions futbolístiques del 1987